Selnau steht für
 Selnau, ein historisches Quartier im heutigen Quartier City der Stadt Zürich (zum Kreis 1 gehörig)
 Bahnhof Zürich Selnau, ein Bahnhof in Zürich 
 Kloster Selnau, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster in Zürich